Médéric est un nom propre utilisé comme prénom ou comme nom de famille.

Étymologie 
Venu du latin Medericus, Médéric vient du nom de personne germanique Madaric, formé de mad- ou maedh- « respect » et de -ric « puissant ».

Prénom 
Médéric est un prénom masculin, fêté le 29 août qui a pour variantes Médérick et Merry.

Popularité du prénom 
Au début de 2010, plus de  personnes étaient prénommées Médéric en France. C'est le  le plus attribué au  dans ce pays, et l'année où il a été attribué le plus est 1900, avec un nombre de 108 naissances.

Personnes portant ce prénom 
 Médéric Catudal (1856-1939), homme politique québécois
 Médéric Clain (1976-), coureur cycliste français
 Médéric Collignon	(1970-), cornettiste, saxhorniste et multivocaliste de jazz
 Médéric Corneille (16??-1731), organiste français
 Médéric Lanctot (1838-1877), avocat, journaliste et homme politique canadien
 Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (1850-1919), historien français
 Médéric Martin (1869-1946), homme politique québécois
 Médéric Rolle (1615-1664), gouverneur de la Martinique
 Médéric-Védy (1902-1944), résistant français de la Seconde Guerre mondiale

 Désiré Médéric Le Blond (1812-1886), homme politique français
 Jean-Paul-Médéric Tremblay (1918-1999), historien et prêtre canadien
 Séraphin-Médéric Mieusement (1840-1905), photographe français

Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Médéric.

Saint des églises chrétiennes 
 Saint Médéric dit aussi saint Merri ou saint Merry et encore saint Méry, né dans le Morvan près d'Autun, abbé de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun, fondateur d'un ermitage à Paris, sur le tombeau duquel fut élevée l'église Saint-Merri, décédé à Paris le .

Personnalités portant ce nom de famille 
 Axel Médéric (1970-), patineur artistique français
 Gilbert Médéric-Védy (Gilbert, René, Médéric Védy dit Médéric) (1902 - ), résistant français. La rue Médéric,  lui doit son nom. Également une rue à Clichy (92) et une à Versailles (quartier Saint-Louis).

Entreprise Médéric 
 Groupe Malakoff Médéric, un groupe paritaire de protection sociale français, issu de la fusion en 2008 du groupe Médéric avec le Groupe Malakoff

Ouvrage d'art 
 Pont Médéric-Martin : viaduc reliant l'île de Montréal à Laval au Canada

Articles connexes 
 Liste des prénoms français et de la francophonie

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom français